Натуральне число 1600
 1600 рік до нашої ери
 1600 рік нашої ери